Geldner ist der Familienname folgender Personen:

 Daniella Geldner (* 1966), deutsche Schachspielerin
 Ferdinand Geldner (1902–1989), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Götz Geldner (1965–2022), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Verbandsfunktionär